Carlos Moncrief (né en 1988), joueur de baseball américain
 Donte Moncrief (né en 1993), joueur américain de football américain
 Sidney Moncrief (né en 1957), joueur américain de basket-ball